Bidlo ist der Familienname folgender Personen:

 Jaroslav Bidlo (1868–1937), tschechischer Historiker
 Mike Bidlo (* 1953), US-amerikanischer Künstler
 Oliver Bidlo (* 1973), deutscher Wissenschaftler, Autor und Verleger

Siehe auch:
 Bidloo